Bernardo Quaranta (1796-1867) est un archéologue italien.
 Gianni Quaranta (né en 1943) est un chef décorateur, scénographe et directeur artistique italien.
 Letizia Quaranta (1892-1977), actrice italienne.
 Isabella Quaranta (1892-1975), actrice italienne.
 Lidia Quaranta (1891-1928), actrice italienne.
 Raphaël Quaranta (né en 1957) est un footballeur et entraîneur belge.
 Ivan Quaranta (né en 1974) est un coureur cycliste italien.
 Santino Quaranta (né en 1983) est un footballeur américain.